Jaqueline Mourão (ur. 27 grudnia 1975 w Belo Horizonte) – brazylijska kolarka górska, biegaczka narciarska i biathlonistka.

Kariera 
Największym kolarskim osiągnięciem w karierze Jaqueline Mourão jest zwycięstwo w maratonie w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odniosła 18 czerwca 2005 roku w kanadyjskim Mont-Sainte-Anne. W zawodach tych wyprzedziła bezpośrednio Włoszkę Paolę Pezzo oraz Danielę Louis ze Szwajcarii. W 2004 roku wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Atenach, gdzie rywalizację w cross-country ukończyła na osiemnastej pozycji. Cztery lata później, podczas igrzysk w Pekinie w tej samej konkurencji była dziewiętnasta. Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata, ale ani razu nie znalazła się w pierwszej trzydziestce, była za to ósma na mistrzostwach świata w maratonie MTB w Lugano w 2003 roku.

W 2005 roku zaczęła startować w biegach narciarskich. Już w 2006 roku wystąpiła na igrzyskach w Turynie, gdzie w biegu na 10 km stylem klasycznym zajęła 67. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver w biegu na 10 km stylem dowolnym wypadła podobnie, kończąc zawody na 66. pozycji. Czterokrotnie wystąpiła na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ w Libercu w 2009 roku, gdzie zajęła 54. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 21 listopada 2009 roku w Beitostølen, zajmując ostatnie, 90. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W zawodach pucharowych wystąpiła jeszcze tylko raz, także nie punktując, wobec czego nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej.

Od 2011 roku startuje także w biathlonie. W zawodach Pucharu Świata w biathlonie nie zdobyła punktów, ani razu nie znalazła się wyżej niż na 83. miejscu. W 2012 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Ruhpolding, gdzie zajęła 108. miejsce w sprincie oraz 88. miejsce w biegu indywidualnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Nowym Mieście zajęła odpowiednio 108. i 102. miejsce.

Jest pierwszą Brazylijką, która brała udział zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich, pierwszą brazylijską kolarką górską, która wystąpiła na igrzyskach, pierwszą reprezentantką kraju w biegach narciarskich oraz pierwszym sportowcem z Brazylii, który wystąpił na mistrzostwach świata w biathlonie.

Biegi narciarskie

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 3 grudnia 2005 roku, podczas zawodów FIS Race w austriackiej miejscowości St. Ulrich am Pillersee, gdzie uplasowała się na 10. pozycji, na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 listopada 2009 roku w Beitostølen, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym, uplasowała się na 90. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Biathlon

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 11 marca 2011 roku, podczas zawodów Pucharu IBU we francuskiej miejscowości Annecy, gdzie uplasowała się na 56. pozycji, w sprincie.

W Pucharze Świata zadebiutowała 3 marca 2012 roku w Ruhpolding podczas Mistrzostw Świata, gdzie w sprincie, uplasowała się na 108. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na cyclingarchives.com 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na the-sports.org

Przypisy 

Brazylijscy kolarze górscy
Brazylijscy biegacze narciarscy
Biathlonistki
Brazylijscy olimpijczycy
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Belo Horizonte